Dobrada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dobrada (ort), São Paulo, 
 Dobrada (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar